

Persone 
 François Villon – poeta francese
 Jacques Villon – pittore francese
 Pierre Villon – politico francese
 Raymond Duchamp-Villon – scultore francese

Altro 
 Villon – comune della Borgogna-Franca Contea, in Francia
 10140 Villon – asteroide della fascia principale